Jeon pode ser:

9871 Jeon - um asteróide.
Hoi Jeon Moo Sool - uma arte marcial coreana.
Jeon-nam - uma província.

Desambiguação